Монхајм може бити:

 Монхајм (Швабија), град у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска.
 Монхајм ам Рајн, град у округу Метман, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.